La Serie A 1961-1962 è stata la 60ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 30ª a girone unico), disputata tra il 27 agosto 1961 e il 15 aprile 1962 e conclusa con la vittoria del , al suo ottavo titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati José Altafini (Milan) e Aurelio Milani () con 22 reti a testa.

Stagione

Calciomercato 
I campioni uscenti della , preso atto del ritiro di Boniperti, si limitarono ad aggiungere il portiere Anzolin alla propria rosa. Il , salutato Liedholm, puntò inizialmente sull'inglese Greaves: il rapporto dell'attaccante con il neoallenatore Rocco ne compromise tuttavia la permanenza in rossonero, spingendo la società a sostituirlo con il brasiliano Sani già nel mercato autunnale.

L' si privò di Angelillo, pure tra i protagonisti delle più recenti stagioni nerazzurre, cedendolo alla , assecondando le richieste del tecnico Herrera cui il centravanti era ormai inviso; sempre su indicazione del Mago fu acquistato il regista spagnolo Suárez, mentre al reparto offensivo si aggiunse il britannico Hitchens.

Avvenimenti 
L'iniziale scorcio di campionato, la cui partenza fu fissata ad agosto per consentirne la chiusura anticipata in vista dei Mondiali cileni, vide l'Inter protagonista: vogliosi di riscatto dopo la beffa subìta l'anno precedente, i nerazzurri conquistarono la vetta della classifica nel mese di ottobre. A confermarne il primato fu poi la netta affermazione nel derby d'Italia, circostanza che aprì invece una crisi nell'ambiente torinese. Con la  principale candidata al ruolo di inseguitrice, gli uomini di Herrera incamerarono il titolo d'inverno distanziando di 5 punti i concittadini rossoneri.

All'inizio della fase di ritorno la Beneamata incappò in un rallentamento, certificato dalle sconfitte con la Roma e gli stessi viola. Malgrado l'affermazione nella stracittadina del 4 febbraio 1962, i nerazzurri furono scavalcati dalla Fiorentina, la quale, a sua volta, cedette il comando al Milan dopo il confronto diretto del 4 marzo. Sospinta da un filotto di vittorie — nel quale rientrò il controverso successo a tavolino di Bergamo, assegnato per invasione di campo e senza fare ripetere l'incontro (com'era invece avvenuto per Juventus-Inter del campionato precedente) —, la compagine rossonera poté matematicamente fregiarsi del titolo alla penultima giornata.

Staccata di 5 lunghezze terminò l'Inter, in un ribaltamento delle distanze che avevano chiuso il girone di andata: a condannare gli uomini di Herrera fu nuovamente un calo nella seconda parte di stagione, dopo un eccellente avvio. Ben figurarono la succitata Fiorentina e la , entrambe a ridosso delle zone di vertice; risultò all'opposto deludente il cammino della Juventus, già attardata al giro di boa e ulteriormente penalizzata dalla mediocre fase di ritorno. A cadere in Serie B furono l', parsa spacciata sin dall'inizio, nonché il  orfano di Rocco e il , entrambe calate nelle domeniche conclusive. Dal punto di vista extracalcistico si segnalò invece uno scandalo concernente il doping, con diverse società — alcune delle quali appartenenti alla serie cadetta — coinvolte e numerosi calciatori squalificati.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia e qualificato in Coppa dei Campioni 1962-1963.
      Ammesse alla Coppa delle Fiere 1962-1963.
      Retrocesso in Serie B 1962-1963.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi.

Note:
Fiorentina, Bologna, Atalanta e Juventus furono iscritte d'ufficio alla Coppa Mitropa 1962 dalla Lega Calcio.
Mantova ,  Venezia , Lanerossi Vicenza e Padova partecipano alla Coppa Piano Karl Rappan 1962-1963.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
Maggior numero di partite vinte: Milan (24)
Minor numero di partite perse: Inter, Milan (5)
Massimo dei pareggi: Venezia (13)
Minor numero di partite vinte: Lecco, Udinese (6)
Maggior numero di partite perse: Udinese (23)
Minimo dei pareggi: Milan, Udinese (5)
Miglior attacco: Milan (83)
Miglior difesa: Inter (31)
Miglior differenza reti: Milan (47)
Peggior attacco: Padova, Vicenza (29)
Peggior difesa: Udinese (63)
Peggior differenza reti: Udinese (-26)
Partita con più reti segnate: Inter-Bologna 6-4 (10)
Partita con il maggiore scarto di reti: Inter-Atalanta 6-0 (6)

Individuali

Classifica marcatori 
Da segnalare la quadripletta messa a segno da José Altafini in Milan-Juventus 5-1 della 12ª giornata.

Note

Altri progetti

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
1961